Ко́сиков — фамилия:
 Косиков, Алексей Иванович (род. 1949) — мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины.
 Косиков, Георгий Константинович (1944—2010) — советский и российский филолог, литературовед и переводчик
 Косиков, Михаил Филиппович
 Косиков, Пётр Макеевич (1909 — ?) — рабочий-футеровщик завода Иркутского совнархоза, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Косяков